Okręty o nazwie USS  "Ulysses":
 Pierwszy SS "Ulysses" (Panama Collier No. 1) był węglowcem, zbudowanym pod nadzorem US Navy dla Panama Canal Company w 1914. Nigdy nie wszedł do służby w US Navy. Przerobiony na zbiornikowiec w 1930. Przemianowany na "San Blas" w 1942. Spłonął i zatonął w La Plata w 1944.
 Drugi  był okrętem desantowym czołgów typu LST-542. Zbudowany w 1944, przerobiony na okręt naprawczy. Wycofany ze służby w 1946. Przekazany RFN w 1961.

Ulysses